De verouderde afkorting voor Directeur Medische Hulpverlening; het operationele hoofd van de medische diensten in België bij de afkondiging van het medisch rampenplan. De hedendaagse afkorting is 'Dir-Med'.
Dringende Medische Hulp; de financiële tegemoetkoming voor medische verzorging waarop personen die illegaal verblijven in België recht op hebben.